

Editoria 
 Gala – settimanale di cronaca rosa francese
 Gala – rivista italiana di critica artistico-letteraria
 Gala – America's Greatest Array of Glamor – rivista maschile americana degli anni '50-'60

Persone 
 Gala – personaggio storico, re dei Massili
 Gala – cantante italiana
 Gala (Gala Éluard Dalí) – modella, artista e mercante d'arte russa, moglie di Salvador Dalí

Altro 
 Gala – festone di bandiere da segnalazione messe una vicino all'altra su una cima tesa tra due alberi delle navi. Si parla allora di gran gala o, più correntemente, di Gran Pavese
 Gala - azienda orologiera svizzera 
 Gala – nome proprio femminile, variante di Galina
 Gala – nome che può indicare una varietà di mela
 Gala – nome abbreviato del Galatasaray Spor Kulübü, società polisportiva turca
 Gala - spettacolo o ricevimento elegante a scopo benefico
 Gala – striscia di tessuto o un nastro che veniva applicato, increspato o annodato in vari modi, su abiti femminili come elemento decorativo
 Gala – pianeta dell'universo di Guerre stellari
 Gala – personaggio del manga e anime Dr. Slump & Arale
 Gala – protagonista del videogioco Legend of Legaia
 Gala Brand – Bond girl, personaggio del romanzo Moonraker: il grande slam della morte
 Gala – film documentario del 2003 diretto da Silvia Munt